

Населені пункти та їхні частини

 Добра-Воля — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добра-Воля — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Добра-Воля — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Добра-Воля — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Добра-Воля — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Добра-Воля — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Добра-Воля — частина села Яранувек у гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки